— японский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Вице-чемпион мира среди юниоров.

Биография 
Хонда начал заниматься шорт-треком со своим братом когда ему было 9 лет, но вскоре перешёл в фигурное катание. Для человека так поздно начавшего заниматься фигурным катанием он удивительно быстро прогрессировал и в 14 лет выиграл чемпионат Японии став самым молодым его победителем. Кроме того, Хонда стал первым победителем самого первого из проводившихся чемпионатов Четырёх континентов в 1999 году.
   
Хонда переехал из Японии сначала в США к тренеру Галине Змиевской, а позже в Канаду для работы с Дугом Ли.

В 2002 году Хонда выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира (первая медаль мужчин-одиночников со времен Минору Сано) и стал четвёртым на Олимпиаде.

Хонда завершил спортивную карьеру в 2005 году после травмы на тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира.

Спортивные достижения 

WD=снялся с соревнований

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 

 

Фигуристы Японии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года